Ochtend, de eerste helft van de dag
Der früheste Morgen, een gedicht van Leopold Andrian
 Morgen (de volgende dag), de dag na vandaag
 Morgen (oppervlaktemaat), een oude Europese oppervlaktemaat, iets minder dan een hectare
 De Morgen, socialistisch dagblad in Vlaanderen
 Morgen (organisatie), Nederlandse studentenorganisatie die zich richt op verduurzaming van het Hoger Onderwijs
 Morgen (mythologie),  Welsh en Bretons mythisch wezen
 Morgen (Verheyen), abstract kunstwerk van Jef Verheyen

Muziek 
 Morgen (album), album van Guus Meeuwis uit 2015
 Morgen (Boudewijn de Groot), lied en single van Boudewijn de Groot
 Morgen (Herman van Veen), muziekalbum van Herman van Veen
 Morgen (Hind Laroussi), de soundtrack van de film SpangaS op Survival
 Morgen (Ronnie Tober), een lied van Ronnie Tober, inzending van Nederland op het Eurovisiesongfestival van 1968
 Morgen! (Strauss), een lied van Richard Strauss, gecomponeerd in 1894